Ağzıbir – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Agzibir – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian